Tassilo – auch Thassilo oder Tasillo geschrieben – ist ein männlicher Vorname westgermanischen Ursprungs, der auf einer Verkleinerungsform des Namens Tasso/Tazzo beruht (Beispiel für die als -ilo/-ili ins Althochdeutsche übernommene lateinische Verkleinerungsform -illus, -illa, -illum).

Tasso/Tazzo wiederum ist eine Verkürzung von Taginbert (ein auch in der Kurzform Tago und der Verkleinerungsform Tagino belegter Name). Der Name Taginbert ist westgermanischen Ursprungs und bedeutet „glänzend wie der Tag“ oder ist aus keltisch dago- (gut) und althochdeutsch beraht (glänzend) zusammengesetzt. In der weicheren fränkischen Sprechweise sind diese Namen auch als Datzo/Dazzo bzw. Dagobert nachgewiesen. Bekannte Stichwörter, die auf diese Namen zurückgehen, sind etwa Tagino von Magdeburg, die Nachnamen Datzmann bzw. Tatzmann oder der österreichische Kurort Tatzmannsdorf.
Eine weitere Erklärung von Tasso findet sich als Herleitung von dahs (= Dachs) über mittellateinisch taxus. Der Tiername wäre dann analog zu den Vornamen mit Bär (Bernhard) und Wolf (Wolfgang) gebildet worden.
Namensfest für Tassilo ist am 11. Dezember (Stiftungsfest in Stift Kremsmünster) und für Tasso (einem angeblichen Abt in einem Benediktinerkloster nördlich von Neapel im 8. Jahrhundert) am 11. Januar.
Eine Verbindung zum Ortsnamen Tassullo ist unwahrscheinlich.

Bekannte Namensträger 
Folgende Herzöge aus dem bayrischen Geschlecht der Agilolfinger trugen den Namen Tassilo:
 Tassilo I. († 610), 591–610 Herzog von Bayern, Sohn von Garibald I.
 Tassilo II. († um 719), um 716–719 Herzog von Bayern, Sohn von Theodo I.
 Tassilo III. (* um 741, † 796), bis 788 bayerischer Stammesherzog und Klostergründer.

In der neueren Zeit sind Träger dieses mittelalterlich anmutenden Namens relativ selten:
 Tassilo Antoine (1895–1980), österreichischer Gynäkologe und Rektor der Universität Wien
 Tassilo Blittersdorff (* 1946), österreichischer Künstler
 Tassilo Reinhard Bonzel (* 1944), Mediziner und Kardiologe
 Tassilo Broesigke (1919–2003), Präsident des österreichischen Rechnungshofes
 Tassilo Festetics (1813–1883), österreichischer General der Kavallerie
 Tassilo Fürstenberg (1903–1987), österreichischer Adliger
 Tassilo von Grolman (* 1942), deutscher Designer
 Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818–1899), deutscher Schachmeister
 Tassilo Knauf (* 1944),  deutscher Pädagoge
 Tassilo Küpper (* 1947), Rektor der Universität zu Köln 2001–2005
 Tassilo Lenk (* 1948), deutscher Politiker (CDU), Landrat im Vogtlandkreis
 Tassilo Männer (* 1974), deutscher Gitarrist
 Tasillo Römisch (* 1954), deutscher Raumfahrt-Experte, Museumsleiter und Ausstellungsmacher
 Tassilo Schmitt (* 1961), deutscher Althistoriker
 Tassilo Tesche (* 1973), deutscher Szenograph und Autor
 Tassilo Thierbach (* 1956), deutscher Eiskunstläufer
 Tassilo Tröscher (1902–2003), hessischer Minister für Landwirtschaft und Forst
 Thassilo von Scheffer (1873–1951), deutscher Schriftsteller
 Tassilo Wallentin (* 1973), Wiener Rechtsanwalt und Autor

Fiktive Personen:
 Tassilo (im Original: Percevan), Titelheld einer frankobelgischen Comicserie

Siehe auch 
 Tassilokelch im Stift Kremsmünster
 Tassiloquelle denkmalgeschützte Jod-Sole-Quelle im Kurort Bad Hall in Oberösterreich
 Tassilolinde in Wessobrunn
Männlicher Vorname